EFTA steht als Abkürzung für:

 European Fair Trade Association (), eine Nichtregierungsorganisation (NGO) in Europa
 European Family Therapy Association (dt. Europäische Vereinigung für Familientherapie), eine NGO und psychotherapeutische Gesellschaft in Europa
 European Federation of Taiwanese Associations (dt. Europäische Föderation der Verbände in Taiwan)
 European Free Trade Association, eine 1960 von europäischen Staaten gegründete internationale Organisation, siehe Europäische Freihandelsassoziation

Siehe auch:

EFTA